Pasjak (Chorwacja)
 Pasjak (Serbia)